Asnoldo Devonish – triplista e lunghista venezuelano
 Marlon Devonish – ex velocista britannico
 Nicole Devonish – atleta canadese